

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Wólka-Kolonia – część wsi Wólka Smolana w woj. mazowieckim w pow. sochaczewskim, w gminie Brochów
 Wólka-Kolonia – część wsi Wólka Wojnowska w woj. świętokrzyskim w pow. ostrowieckim, w gminie Ćmielów